A 2021-es Giro d’Italia a háromhetes olasz kerékpáros körverseny 104. kiírása. A verseny május 8. és 30. között került megrendezésre Olaszországban. 

2020 után Valter Attila ismét elindult a versenyen, ám ezúttal a Groupama–FDJ csapatával. Rajta kívül még egy magyar versenyző vett részt, Dina Márton az Eolo–Kometa csapatával indul első háromhetes körversenyén.

Előzmények
2020 októberében a Giro versenyigazgatója elmondta, hogy a 2021-es verseny útvonala a tervek szerint csak Olaszországban halad. 2021 februárjában a címvédő Tao Geoghegan Hart bejelentette, hogy ebben az évben nem indul a versenyen. Másnap nyilvánosságra hozták, hogy a verseny 2011 után ismét Torinóból indul. Áprilisban az olasz Vini Zabu csapata visszalépett az indulástól, mert két versenyzője is fennakadt a doppingellenőrzésen. Május 4-én előbb Valter Attila (Groupama-FDJ), majd Dina Márton (EOLO-Kometa) indulása is biztossá vált.

Részt vevő csapatok

World Tour csapatok

  AG2R Citroën Team
  Astana–Premier Tech
  Bora–Hansgrohe
  Cofidis
  Deceuninck–Quick-Step
  EF Education–Nippo
  Groupama–FDJ

  Ineos Grenadiers
  Intermarché–Wanty–Gobert Matériaux
  Israel Start-Up Nation
  Lotto Soudal
  Movistar Team
  Team Bahrain Victorious

  Team BikeExchange
  Team DSM
  Team Jumbo–Visma
  Team Qhubeka Assos
  Trek–Segafredo
  UAE Team Emirates

Pro-kontinentális csapatok

  Alpecin–Fenix
  Androni Giocattoli–Sidermec

  Bardiani–CSF–Faizanè
  Vini Zabù–KTM

  Eolo–Kometa

Szakaszok

Összefoglaló

1. szakasz

2. szakasz

3. szakasz

4. szakasz

5. szakasz

6. szakasz

7. szakasz

8. szakasz

9. szakasz

10. szakasz

11. szakasz

12. szakasz

13. szakasz

14. szakasz

15. szakasz

16. szakasz

17. szakasz

18. szakasz

19. szakasz

20. szakasz

21. szakasz

Összegzés

Végeredmény

Jegyzetek

További információk

Giro
Giro d’Italia